PS2:
 PlayStation 2 — игровая приставка шестого поколения, созданная компанией Sony.
 IBM PS/2 — серия персональных компьютеров компании IBM, появившаяся в 1987 году.
 PS/2 — общее название разъёмов Mini-DIN-6, предназначенных для подключения клавиатуры и мыши, впервые появившиеся на компьютере IBM PS/2.
 Клавиатура PS/2
 Мышь PS/2